Клычко́в, Ле́в Леони́дович (род. 1960) — советский и российский скрипач и музыкальный педагог, солист, концертмейстер Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, народный артист Российской Федерации.

Биография, творческая деятельность 
Родился в 1960 году в Ленинграде. Отец был математиком, преподавателем экономических дисциплин, мать окончила филологический факультет Ленинградского университета, переводчик с иностранных языков.

Игре на скрипке начал обучаться в пять с половиной лет в музыкальной школе Петроградского района у С. В. Забежинского, у которого ранее начал своё обучение  его старший брат Юрий Клычков (1956-2012), который впоследствии с 1982 по 2011 годы был артистом группы 1-х скрипок Академического симфонического оркестра СПб филармонии. В 1978 году окончил Среднюю специальную музыкальную школу, а в 1983 году — Ленинградскую консерваторию (класс Е. Комаровой). 
В  1983-84 годах служил в Советской армии, сначала в танковом полку, а затем в Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа (ныне Ансамбль песни и пляски Западного военного округа). С 1980 по 1982 годы работал в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. В 1982 году был приглашен в группу первых скрипок ЗКР АСО Ленинградской филармонии. С 1998 года является первым концертмейстером оркестра, с которым также регулярно выступает как солист в России и за рубежом. Работал с такими дирижерами, как Е. Мравинский, Ю. Темирканов, В. Гергиев, , , М. Юровский, И. Менухин, Ю. Симонов, Г. Рождественский.

В качестве преподавателя ведёт класс скрипки в Санкт-Петербургской консерватории.

Играет на скрипке (и является её владельцем), изготовленной в конце 18-го - начала 19-го веков, которая перешла к нему от прежнего её владельца скрипача ЗКР АСО СПб филармонии Ефима Бельского, а к тому - от Народного артиста СССР профессора московской консерватории скрипача Леонида Когана.

Концертную деятельность начал в 1976 году. Сольный репертуар включает произведения композиторов от Баха до Стравинского, а также сочинения современных авторов. Участник камерных ансамблей (среди творческих партнеров — Х. Хан, Д. Ситковецкий, А. Рудин, И. Солженицын).

Выступает с сольными концертами и мастер-классами в России и в разных странах мира. Является одним из создателей (наряду с дирижёром Эммануэлем Ледюк-Баромом) Балтийского камерного оркестра, который 2001 году получил престижную премию AFAA (Association Française d'Action Artistique), ежегодно присуждаемую Министерством иностранных дел Франции.

Женат, имеет сына.

Почётные звания и награды 
 Лауреат Всероссийского конкурса скрипачей, г. Казань, 1981 год
 Дипломант Всесоюзного конкурса скрипачей, г. Рига, 1981 год
 Заслуженный артист Российской Федерации, 2003 год
 Народный артист Российской Федерации, 2022 год

Мастер-классы 
 Гос. филармония Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко, г. Якутск, 2015 год
 Иркутское музыкальное училище, г. Иркутск, май 2022 года

Дискография 
 Вольфганг Амадей Моцарт: Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром. Солисты — Лев Клычков (скрипка) и Владимир Стопичев (альт). Балтийский камерный оркестр п/у Эммануэля Ледюк-Барома, 2005 год.

Видеофильмы 
 2019 год, концертмейстер ЗКР АСО СПб филармонии Заслуженный артист РФ Лев Клычков о солисте-тубисте ЗКР, профессоре СПб консерватории Валентине ГАЛУЗИНЕ  
 Санкт-Петербургская филармония. Соло в оркестре. Лев Клычков

Ссылки 
 Лев Клычков: "Музыка — это лекарство без побочных эффектов", сайт: novayagazeta.spb.ru
 Скрипка-судьба. Первые скрипки главных оркестров страны вспоминают, как пришли в музыку и какими были их первые скрипки
 В Санкт-Петербурге завершился фестиваль “Музыкальная коллекция”
 ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Ар 210834. Скрипач Лев Клычков во время выступления на сцене Большого зала филармонии

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Скрипачи по алфавиту
Скрипачи СССР
Скрипачи России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Музыканты Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии
Музыканты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии